Poul Sørensen er et navn, der har været båret af flere:

 Poul Sørensen (ingeniør) (1873-1964) – dansk ingeniør
 Poul Sørensen (maler) (1896-1969) – dansk maler
 Poul Sørensen (politiker) (1904-1969) – dansk politiker
 Poul Sørensen (poet) (1906-1973) – dansk digter
 Poul Bergenhammer Sørensen (1906-1951) — dansk cykelrytter
 Poul Sørensen (håndboldspiller) – dansk håndboldspiller
 Poul Henning Sørensen - dansk erhvervsmand, formand for AaB 2008-2012